Die Norgesserien 1947/48 war die erste offizielle Fußball-Meisterschaft Norwegens nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie war die vierte Ligameisterschaft insgesamt, aber erst die dritte die zu Ende gespielt wurde. Die Besetzung Norwegens durch deutsche Truppen am 9. April 1940 führte zum Abbruch der damals laufenden Meisterschaft. Auf Grund eines Sportstreiks, bei dem sämtliche norwegische Fußballvereine sich beteiligten, wurden während des Krieges keine Meisterschaften mehr ausgetragen.

Modus 
Die Mannschaften wurden in acht Distrikte eingeteilt (I-VIII). Es gab insgesamt elf Gruppen, da drei Distrikte in zwei Gruppen aufgeteilt wurden (II A, II B, IV A, IV B, V A, V B). In einer normalen Spielrunde mit Hin- und Rückspielen wurden die Sieger der Gruppen ermittelt. Diese spielten dann in einer K. o.-Runde den Meister aus. Die Distrikte mit zwei Gruppen ermittelten mit Hin- und Rückspiel den jeweiligen Viertelfinalteilnehmer.

Diese Saison war auch gleichzeitig die Qualifikation für die in der nächsten Saison startende zweigleisige Hovedserien, die die jetzige Meisterschaftsform ersetzte. Es gab in den einzelnen Distriktgruppen unterschiedliche Qualifikationsmodi: eine Gruppe (I) durfte drei Mannschaften in die neue Liga schicken; die Gruppen II A, II B, IV A und IV B jeweils zwei, die Gruppen V B, VI und VIII jeweils eine. Die Teilnehmer der Gruppen III, V A und VII hatten keine Qualifikationsmöglichkeiten. Kurios dabei war, dass die Sieger dieser Gruppen gleichzeitig um die Meisterschaft und danach gegen den Abstieg spielen mussten.

Zudem gab es noch die Relegationsspiele in zwei Gruppen, deren Teilnehmer sich nach folgender Platzierung in den Distriktgruppen qualifizierten: die Gruppenersten der Gruppen III, V A, VII; die Gruppenzweiten der Gruppen V B, VI, VIII; die Gruppendritten der Gruppen II A und II B sowie der Gruppenvierte der Gruppe I. Die Gruppen IV A und IV B hatten keine Relegationsteilnehmer.

In den beiden Relegationsgruppen zu je vier Mannschaften erreichte nur der jeweilige Gruppensieger die Hovedserien 1948/49.

Distrikt I

Distrikt II

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt III

Distrikt IV

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt V

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt VI

Distrikt VII

Distrikt VIII

Abstiegsrunde

Vorrunde 

|}
IF Birkebeineren abgestiegen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Meisterschaftsrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Ergebnisse 1947/48

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 1947/48